La Sauvetat ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 La Sauvetat (Gers) im Département Gers
 La Sauvetat (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme
mit Namenszusatz:
 La Sauvetat-de-Savères im Département Lot-et-Garonne
 La Sauvetat-du-Dropt im Département Lot-et-Garonne
 La Sauvetat-sur-Lède im Département Lot-et-Garonne